Разгром печенегов — события 29 апреля 1091 года, когда греко-половецкое войско под предводительством Алексея Комнина разгромило войско печенегов у стен Константинополя (точнее, возле города Энос (Энез) у устья реки Марицы, ныне турецкая провинция Эдирне, в европейской части Турции) и истребило сопровождавших печенежские обозы жён и детей.

Предыстория 

В 1090 году печенежские орды вторглись в балканские владения Византии и к началу 1091 года появились у стен Константинополя. Ситуация для византийцев осложнялась тем, что печенеги действовали в союзе с флотом сельджукского пирата Чахи. Византийский император Алексей Комнин обратился за помощью к половцам (куманам), и заключил договор с их ханами Боняком и Тугорканом. Численность половцев оценивалась в 40 000 воинов. Кроме того, император обратился за помощью к папе римскому Урбану II, который весной 1091 года  отправил войско на помощь Алексею I.

Последствия 
После разгрома византийцы перебили тысячи пленных печенегов, что возмутило даже половцев. По словам византийской принцессы Анны Комнины, в один день был уничтожен целый народ:
Можно было видеть необычайное зрелище: целый народ, считавшийся не десятками тысяч, но превышавший всякое число, с жёнами и детьми, целиком погиб в этот день.

Примечания

Литература 
 

Сражения по алфавиту
Сражения XI века
Сражения половцев
Сражения с участием печенегов
События 29 апреля
Массовые убийства
Сражения Византии
Сражения 1091 года